Klöpfer est un patronyme allemand pouvant désigner:

Patronyme
Eugen Klöpfer (1886-1950), acteur allemand
 (né en 1951), éditeur allemand

Voir aussi
, maison d'édition allemande

Homonymie de patronyme
Patronyme allemand